Полукруг — сегмент круга, хордой которого является диаметр этого круга, и дуга окружности, лежащая между концами диаметра.

Площадь полукруга составляет одну вторую (1/2) от площади круга с таким же диаметром.
Так как полукруг — половина круга 360°, его дуга всегда составляет 180°.

Ссылки 
 Semicircle — Mathworld

Примечания

См. также 
 Арбелос
 Полуокружность
 Теорема Фалеса
Геометрические фигуры